Адам Даниэль Ротфельд (, род. 4 марта 1938 года, Перемышляны) — польский учёный и дипломат, министр иностранных дел Польши с 5 января по 31 октября 2005 года в кабинете Марека Бельки.

Биография

Детство 
Родился в Перемышлянах неподалеку от Львова в еврейской семье адвоката Леона Ротфельда и его жены Берты. Родители были убиты нацистами в 1943 году в Перемышлянах. С конца 1941 года его прятали в Уневском монастыре УГКЦ монахи-студиты. Архимандритом монастыря был в то время Климентий Шептицкий, брат митрополита Андрея Шептицкого. В Уневе Ротфельд жил под фамилией Червиньский (). К настоящей фамилии вернулся лишь через несколько лет после войны. В 1946 году, после закрытия монастыря и ликвидации грекокатолической церкви в СССР, советская власть перевела детей в приют в Золочеве. В 1951 году благодаря ходатайству польского посольства в Москве был репатриирован в Польшу. Жил в Доме ребенка № 2 в Кракове.

Образование 
В 1955 году окончил V Общеобразовательный лицей им. Августа Витковского в Кракове. В 1954 году был исключен из Союза польской молодежи (аналог комсомола) за политические шутки. В 1955-1960 годах учился на факультете дипломатии и консульских сношений Главной школы дипломатической службы в Варшаве, где получил титул магистра международного публичного права, защитив диссертацию на тему нелегитимности Мюнхенского соглашения 1938 года.

Затем учился на журналистских курсах Варшавского университета (1960-1962). В 1969 году получил степень доктора юридических наук (Phd. D) на Факультете права Ягеллонского университета, написав диссертацию на тему права народов на самоопределение в современном международном праве. В 1990 году защитил докторскую работу под названием «Европейская система безопасности in statu nascendi», а в 2001 году стал профессором гуманитарных наук.

Профессиональная деятельность 
В 1961-1989 годах работал в Польском институте международных дел в Варшаве (ПИМС), где сначала занимал должность редактора (1961-1962), в 1962-1968 годах, — секретаря редакции ежемесячника «Международные дела» (пол. «Sprawy Międzynarodowe»), а с 1964 года — заместителя главного редактора Редакции изданий ПИМС. В 1969 году стал адъюнктом на кафедре европейской безопасности ПИМС, а в 1978 году ее возглавил. В 1974-1975 годах принимал участие в работе второй фазы Конференции безопасности и сотрудничества в Европе (КБСЕ) как член польской делегации в Женеве и во встречах КБСЕ в Белграде, Мадриде и Вене. В 1989 году стал руководителем исследовательского проекта в Международном институте исследований мира (SIPRI) в Стокгольме, где в 1991 году избран директором на пятилетний срок, который затем был продлен до июня 2002 года.

В 1992-1993 годах был личным представителем председателя КБСЕ по вопросам политического урегулирования конфликта в Приднестровье. Результатом его работы стало принятие заключительного рапорта, который давал основания для мирного решения конфликта. В 2000 году назначен президентом Александром Квасьневским членом Совета Национальной Безопасности.

15 ноября 2001 года стал заместителем министра иностранных дел в правительстве Лешека Миллера, с 30 июня 2003 года выполнял функцию первого заместителя министра.

5 января 2005 года, после избрания Маршалом Сейма Влодзимежа Цимошевича, Адам Ротфельд возглавил Министерство иностранных дел. Выполнял эти функции до 31 октября 2005 года.

В 2006 году Генеральным секретарем ООН назначен членом, а в 2008 году председателем Совещательной Коллегии при Генеральном секретаре ООН по разоружению. В январе 2008 года Ротфельд стал сопредседателем Польско-российской группы по трудным вопросам. В августе 2009 года Генеральный секретарь НАТО ввел его к Группы экспертов НАТО по подготовке Новой стратегической концепции Альянса («Группа мудрецов»).

В 2006—2008 годах преподавал в Collegium Civitas в Варшаве. Также проводит лекции в Европейском колледже (College of Europe) в Натолине (Варшава), в Дипломатической академии и Студиях зарубежной политики. В 2011 году стал профессором в Институте междисциплинарных исследований «Artes Liberales» Варшавского университета.

Общественная и научная деятельность 
В 1962-1964 годах выполнял функции председателя Студенческого общества Приятелей ООН в Польше. В 1962 году стал членом Польской группы Общества международного права (ILA), а в 1992 году — Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне. В период 1995—2006 годов был членом научного совета Института исследований мира и политики безопасности при Гамбургском университете.

В 1996 году стал членом Шведской Королевской Академии Военных Знаний, в 2001 году — членом Совета международного центра демократического контроля над вооруженными силами (DCAF), а в 2003 году Женевского центра политики безопасности (GCSP). В 2009 году вошел в состав Международной комиссии, которая занималась подготовкой Евро-Атлантической инициативы безопасности (EASI). Стал членом Европейского совета иностранных дел (ECFR). Вошел также в состав научных советов Института политических исследований Польской академии Наук, Ячейки восточных исследований. Является соучредителем и членом правления нескольких фондов, в том числе Центра им. Бронислава Геремека, Фонд Рышарда Капущинского.

Заседает также в совете Фонда Amicus Europae, основанной Александром Квасьневским.

Является инициатором создания Warsaw Reflection Group и научным редактором публикуемой по ее инициативе серии рапортов. По его научной редакцией вышли сборники: «Куда движется мир?» (Варшава, 2008) и «Белые пятна. Черные пятна. Трудные вопросы в польско-российских отношениях 1918—2008» (научная редакция совместно с Анатолием Торкуновым, Варшава 2010).

Адам Даниэль Ротфельд является автором более чем 400 научных публикаций, в том числе более 10 книг, соавтором около 20 монографий, около 50 разделов в сборных работах и более 350 статей. Три из его монографий получили награды президента Польской Академии Наук, Польского института международных дел и министра иностранных дел.

Награды 
 Большой Крест Ордена Возрождения Польши. Предоставленный постановлением президента Бронислава Коморовского 10 ноября 2010 года, за выдающиеся заслуги в зарубежной службе, за достижения в успешной для государства профессиональной дипломатической деятельности.
 Командорский Крест со Звездой Ордена Возрождения Польши (2005)
 Кавалерский Крест Ордена Возрождения Польши
 Золотой Крест Заслуги
 Почётный знак МИД Польши «Bene Merito» (2009)
 Офицер ордена Почётного легиона (Франция, 2011)
 Командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Германия, 2005)
 Орден Трёх звёзд III степени (Латвия, 2010)
 Командор ордена Полярной звезды (Швеция, 2001)
 Орден Дружбы (Россия, 20 января 2011 года) — за большой вклад в развитие российско-польских отношений
 Серебряная Медаль Королевской Академии Военных Знаний (Швеция, 2001)
 Награда сочетание Капитулы польско-украинского объединения (2007)
 Почётный гражданин города Перемышляны (Украина, 2004)
 Почетный доктор Академии Национальной Обороны Польши (2013)

Примечания

Источники 
 Адам Даниэль Ротфельд В тени. 12 разговоров с Марцином Войцеховским
 Внешняя политика от Адама. Новым главой МИД Польши стал Адам Ротфельд
 Визит Адама Ротфельда до Украины
 Биография в «Newsweek Polska» 
 Биография в «Wprost» 

Министры иностранных дел Польши
Иностранные члены РАН
Почётные доктора университета Марии Склодовской-Кюри